Tofta församling kan avse:

Tofta församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift
Tofta församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift
Tofta församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift